Dioryserratus är ett släkte av skalbaggar. Dioryserratus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Dioryserratus